Staigerbach ist ein geographischer Name:

 Staigerbach (Mulfingen), Weiler im Ortsteil Zaisenhausen, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Staigerbach (Ette), rechter Zufluss der Ette unterhalb von Zaisenhausen, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Steigerbach